u Italiji naziv za secesiju
liberty (zemljišna podjela), zemlja gdje je opozvano kraljevsko pravo i predano mjesnom mesne lordu